Rosetta Stone — программный продукт, предназначенный для обучения иностранным языкам с помощью компьютера, разработанный и выпускаемый компанией Rosetta Stone Inc. Название программы и её логотип ссылаются на Розеттский камень, позволивший лингвистам расшифровать египетские иероглифы.

Работа с программой 
Rosetta Stone использует комбинацию текста, изображений и звука, с тем чтобы обучающийся запоминал слова и грамматику интуитивно, без использования словарей. По мере развития ученика сложность повышается. В рекламе продукта говорится, что это такой же способ обучения, которым люди изучают свой первый язык.

Например, программа демонстрирует обучающемуся четыре фотографии. Далее даётся звуковое и текстовое пояснение, которое описывает одну из фотографий. Обучающийся должен выбрать фотографию, которая наиболее соответствует описанию. В другом варианте обучающийся должен завершить описание фотографии.

Во время письменных заданий программа предоставляет экранную клавиатуру для облегчения ввода нелатинских символов.

Если у обучающегося имеется микрофон, программное обеспечение может попытаться оценить произношения слов. Можно настроить тонкость восприятия произношения, что позволяет тренировать правильную речь.

Начисление оценок 

Программа интерактивно информирует обучающегося, правилен ли его ответ или нет. Через меню опций обучающийся может выбрать вид отметок и звуковых уведомлений. Программа оценивает ответы по шкале от 0 до 100. Оценка сохраняется и отображается в течение всех практических занятий, и скрывается во время тестов. За правильный ответ с первой попытки обучающемуся начисляется 4 балла, 3 балла за вторую попытку, 2 балла за третью попытку и 1 балл за выбор последнего оставшегося варианта. Также можно воспользоваться подсказками.

Языки 
На январь 2011 года программа позволяет обучаться по 34-м языкам.

Примечания 

Программное обеспечение для Windows
Образовательное программное обеспечение
Освоение языка
Программное обеспечение для macOS
Проприетарное программное обеспечение